L72 oder L 72 steht für:

 Albatros L 72, deutsches Flugzeug
 L72 und L72.0, Klassifikation für Epidermalzysten, siehe Epidermoidzyste
 L72.1, Klassifikation für Talgzysten, siehe Atherom
 ORP Kujawiak (L72), britischer Geleitzerstörer
 Chevrolet L72, US-amerikanischer Motor 

Siehe auch:
 Landesstraße 72

L72